Вітре́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Вітренко Андрій Олександрович — український науковець, доктор економічних наук.
 Вітренко Данило Родіонович — старшина армії Української держави, пізніше генерал Білого руху.
 Вітренко Ігор Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вітренко Наталія Михайлівна — український політик, лідер Прогресивної Соціалістичної Партії України.
 Вітренко Юрій Юрійович — український економіст, радник голови правління НАК «Нафтогаз України».

Українські прізвища
Прізвища на -енко